Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Miami () :
le comté de Miami, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Miami, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Miami, situé dans l'État de l'Ohio.

Voir aussi 
Par ailleurs, il faut mentionner, bien que l'homonymie soit partielle, le comté de Miami-Dade, située dans l'État de Floride, et où se trouve la ville de Miami.